Bucnik – częściowo zalesione wzgórze (szczyt) o wysokości 490 m n.p.m. Znajduje się w Beskidzie Andrychowskim (wschodnia część Beskidu Małego), w miejscowości Sułkowice.
Północna strona wzgórza opada do przysiółku Sułkowic Środkowych Karczówka, wschodnia – do przysiółku Budówka, od południa łączy się z Jawornicą, a od strony zachodniej opada do przysiółku Potok.

Przypisy 

Szczyty Beskidu Małego
Sułkowice (powiat wadowicki)